Práče může být:

 práče (středověk) – středověké označení dětského bojovníka vyzbrojeného prakem
 Práče (film) – film Karla Kachyni z roku 1960
 Práče (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Práče (Záběhlice) – osada a zámek v pražských Záběhlicích
 Práče (zámek)